Michael Praetorius (1571–1621) kora barokk reneszánsz német zeneszerző és zenetudós
 Anton Praetorius (1560–1613) német lelkész, protestáns református teológus, író

Családnév szerinti felsorolást tartalmazó egyértelműsítő lapok